Lifta bezeichnet:
 Lifta (Unternehmen), ein deutsches Treppenlift-Unternehmen
 Lifta (palästinensisches Dorf), Wüstung in Israel